Nechvíle steht für:
 Vincenc Nechvíle (1890–1964), tschechisch-tschechoslowakischer Astronom
 (2936) Nechvíle, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.